.357 (0.357, 0,357) може означати:
  .357 — англійський короткометражний фільм 2005 року;
 .357 Magnum — патрон для револьверів;
 .357 SIG — патрон для пістолетів.